Ряд ізоморфний (, , ) – 

 1) в геохімії – ряд хімічних елементів, здатних ізоморфно заміщати один одного у сполуках з утворенням змішаних кристалів; ряд йонів, які мають здатність заміщувати один одного при різних термодинамічних умовах процесів мінералоутворення.  

 2) в мінералогії – ряди (серії) мінералів, які утворюють неперервні або перервні ізоморфні суміші двох, або більше членів.

Див. також
 ізоморфізм

Література